Hohe Brücke ist der Name folgender Brücken:
 Hohe Brücke (Chemnitz), über die Chemnitz
 Hohe Brücke (Dresden), über die Bahnstrecke Děčín–Dresden-Neustadt
 Hohe Brücke (Dresdner Heide), über das Dorfwasser
 Hohe Brücke (St. Georgenberg), über den Georgenbach
 Hohe Brücke (Griesheim) über den Landgraben
 Hohe Brücke (Gunzesried), über die Gunzesrieder Ach bei Blaichach im Oberallgäu
 Hohe Brücke (Halle), Halle (Saale)
 Hohe Brücke (Hamburg), über den Nikolaifleet bei der Mündung in den Zollkanal.
 Hohe Brücke (Königsberg), über den Pregel in Königsberg
 Hohe Brücke (Obwalden), über die Grosse Melchaa im Schweizer Kanton Obwalden
 Hohe Brücke (Vals), über den Valser Rhein im Schweizer Kanton Graubünden
 Hohe Brücke (Wien), über den Tiefen Graben 

Hohe Brücke steht auch für:
 Hohe Brücke (Lotterie), 1913 gegründete österreichischen Klassenlotterie, deren Zentrale sich heute noch unmittelbar neben der Hohen Brücke in Wien befindet.
 Hohe Brücke (Mirow), Ortsname

Siehe auch:
 Hochbrücke
 Hoge Brug
 Hohenbrück